Главни чланак: Отворено првенство Аустралије у тенису 1976.

Марк Едмондсон је освојио турнир. У финалу је победио Џона Њукома резултатом 6-3, 7-6, 6-1. Едмондсон је најслабије рангирани тенисер који је освојио неки гренд слем, био је 212. на АТП листи када је освојио турнир.

Носиоци
  Кен Роузвол, (полуфинале)
  Џон Њуком, (финалиста)

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Референце

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Аустралије у тенису 1976.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушкарци појединачно
Тенис 1976.